Název Popovice má více sídel:
 Popovice (okres Benešov), též Popovice u Benešova – obec v okrese Benešov
 Popovice (okres Brno-venkov), též Popovice u Rajhradu – obec v okrese Brno-venkov
 Popovice (okres Uherské Hradiště), též Popovice u Uherského Hradiště – obec v okrese Uherské Hradiště
 Velké Popovice – obec v okrese Praha-východ
 Vysoké Popovice – obec v okrese Brno-venkov
nebo částí obcí:
 Popovice (Děčín) (Děčín XXIII-Popovice) – část obce Děčín v okrese Děčín
 Popovice (Králův Dvůr), též Popovice u Králova Dvora, dříve Popovice u Berouna nebo Beroun-Popovice – část obce Králův Dvůr v okrese Beroun
 Popovice (Dolní Bukovsko), též Popovice u Dolního Bukovska – část obce Dolní Bukovsko v okrese České Budějovice
 Popovice (Teplá), též Popovice u Poutnova – část obce Teplá v okrese Karlovy Vary
 Popovice (Jičín), též Popovice u Jičína – část obce Jičín v okrese Jičín
 Popovice (Třesovice), též Popovice u Nechanic – část obce Třesovice v okrese Hradec Králové
 Popovice (Rataje), také Popovice u Kroměříže – část obce Rataje v okrese Kroměříž
 Popovice (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), též Popovice u Brandýsa nad Labem – část obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v okrese Praha-východ
 Popovice (Všeruby), též Popovice u Chrančovic – část obce Všeruby v okrese Plzeň-sever
 Popovice (Šebířov) – část obce Šebířov v okrese Tábor
 Popovice (Jaroměřice nad Rokytnou), též Popovice nad Rokytnou – část obce Jaroměřice nad Rokytnou v okrese Třebíč
 Popovice (Přerov) (Přerov X-Popovice) – část obce Přerov v okrese Přerov

Externí odkazy